Aleksander Oberc (1910–1992) – polski ksiądz rzymskokatolicki, odznaczony medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata
 Andrzej Oberc (1920–1981) – polski geolog, profesor
 Anna Oberc (ur. 1979) – polska aktorka teatralna i filmowa
 Franciszek Oberc (ur. 1947) – polski socjolog, działacz związkowy i urzędnik
 Józef Oberc (1918–2008) – polski geolog
 Paweł Oberc (1943–2019) – polski geofizyk, dr hab.